Кандауровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кандауровский сельсовет — в Колыванском районе Новосибирской области.
 Кандауровский сельсовет — в Курманаевском районе Оренбургской области.